Miejscowości w Polsce
 Chełmno-Parcele – część wsi Ladorudz w woj. wielkopolskim w pow. kolskim, w gminie Dąbie
 Chełmno-Parcele – wieś w woj. wielkopolskim w pow. kolskim, w gminie Dąbie